My Fair Lady (musical), een musical uit 1956
 My Fair Lady (film), een film uit 1964 gebaseerd op de gelijknamige musical